Imię i nazwisko John Blake nosili lub noszą m.in.:
 John Blake (1874–1950) – brytyjski szermierz, olimpijczyk z 1908, 1912 i 1920
 John Blake (1933–1982) – brytyjski zawodnik rugby union
 John Blake (1945–2017) – amerykański artysta sztuk wizualnych
 John Blake (1947–2014) – amerykański skrzypek jazzowy
 John Blake – amerykański charakteryzator filmowy